Atlatlia är ett släkte av tvåvingar. Atlatlia ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Styltflugor
Atlatlia